Gottesknecht steht für:

 im Buch Jesaia die Bezeichnung für den Retter des Volkes Israel, siehe Deuterojesaja #Gottesknechtlieder
 im Christentum ein Titel für Jesus Christus, siehe Jesus Christus #Weitere Titel und Attribute

Siehe auch:
 Abdallah, arabischer Eigenname
 Tanrıkulu, türkischer Personenname
 Servus servorum Dei, eine Selbstbezeichnung der Päpste